Las siglas PC pueden corresponder a: 

 Símbolo para el pársec.
 Computadora personal u ordenador personal, del inglés personal computer.
 Ordenador o computadora compatible IBM PC.
 Ordenador o computadora compatible Wintel (Windows-Intel).
 Contador de programa, del inglés program counter.
 Productor cinematográfico, la persona encargada de llevar la gestión económica de un proyecto cinematográfico.
 Policarbonato, un polímero de plástico.
 Partido comunista, existente en muchos países del mundo.
 Partido Carlista, en España.
 Partido Colorado en Uruguay.
 Partido Colorado en Paraguay.
 Victor Giro, futbolista brasileño conocido como PC.
 'Políticamente correcto' , que no utiliza términos potencialmente ofensivos para algún sector de la población.

Siglas